Salmon steht für:

 Salmon (Automarke), britische Automarke
 (29700) Salmon, Asteroid des Hauptgürtels
 Salmo, Gattungsname der Forellen und Lachse
 Salmonellen, eine Bakteriengattung
 Salmon (biblische Person)

Salmon ist der Name folgender Orte:
 Salmon (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 Salmon (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Salmon ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Salmon (1819–1866), britischer Kaufmann
 André Salmon (1881–1969), französischer Dichter und Kunstkritiker
 Benoît Salmon (* 1974), französischer Radrennfahrer
 Colin Salmon (* 1962), englischer Schauspieler
 Cyril Salmon, Baron Salmon (1903–1991), britischer Richter
 Daniel Elmer Salmon (1850–1914), US-amerikanischer Tierarzt

 Edward L. Salmon (1934–2016), US-amerikanischer Bischof
 Edward Togo Salmon (1905–1988), kanadischer Althistoriker
 Françoise Salmon (1917–2014), französische Bildhauerin
 Frank Salmon (* 1962), britischer Architekturhistoriker und Hochschullehrer
 Gary Prado Salmón (* 1938), bolivianischer General und Diplomat
 Gaston Salmon (1878–1917), belgischer Fechter
 George Salmon (1819–1904), irischer Mathematiker und Theologe
 Gilly Salmon, Hochschullehrerin
 Isidore Salmon (1876–1941), britischer Politiker
 Jaime Quijandría Salmón († 2013), peruanischer Politiker
 Jamie Salmon (* 1959), englisch-neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 John Salmon († 1325), englischer Ordensgeistlicher und Minister
 Joshua S. Salmon (1846–1902), US-amerikanischer Politiker
 Karel Salmon (1897–1974), israelischer Sänger und Komponist deutscher Herkunft
 Lucy Maynard Salmon (1853–1927), US-amerikanische Historikerin
 Martin Salmon (* 1997), deutscher Radrennfahrer
 Matt Salmon (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Mike Salmon (1933–2016), britischer Autorennfahrer
 Mike Salmon (* 1964), englischer Fußballtorhüter
 Naomi Tereza Salmon (* 1965), israelische Fotografin und Künstlerin
 Riley Salmon (* 1976), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Robert Salmon (1775–ca. 1848/1851), amerikanischer Maler britischer Abstammung
 Shiann Salmon (* 1999), jamaikanische Hürdenläuferin

 Tim Salmon (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Wesley C. Salmon (1925–2001), US-amerikanischer Philosoph
 William Charles Salmon (1868–1925), US-amerikanischer Politiker
 Yves Salmon (1848–1870), französischer Journalist, siehe Victor Noir

Siehe auch:
 Salmon Cove, Bucht an der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika
 Salmon-Gletscher, diverse Gletscher
 Salmon Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Salmon Island, Insel vor der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika
 Salmon-Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Salmon Lake (Begriffsklärung)
 Salmon River (Begriffsklärung)
 Salmon Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika
 Salomon (Begriffsklärung)
 Salamon (Begriffsklärung)
 Salmen